Cam River ist der Name folgender Flüsse:

 Cam River (Bass-Straße), Fluss zur Bass-Straße in Tasmanien, Australien
 Cam River (Marlborough) in Neuseeland
 Cam River / Ruataniwha in Canterbury, Neuseeland

Siehe auch:
 River Cam